Jarebice (Loznica), een plaats in de Servische gemeente Loznica
 Jarebice (Tutin), een plaats in de Servische gemeente Tutin